Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2004—2005 — 63-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Маккабі (Хайфа).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Маккабі (Тель-Авів) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубка Ізраїлю 2004—2005.

Позначення:

Результати 
Тури 1-22

Тури 23-33

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 
 Чемпіонат Ізраїлю на rsssf 

2004—2005
Ізраїль
Ізраїль
2004 в Ізраїлі
2005 в Ізраїлі